est une expression anglaise désignant une nature morte. Selon le contexte, elle peut également désigner :

Série télévisée 

 , titre original de Fragile,  de la  des Experts () ;
 , titre original de Images vivantes, première partie du  de la 1 saison de La Cinquième Dimension ().

Cinéma 

  (Sanxia Haoren), film chinois de Jia Zhangke, sorti en 2006 ;
  (), film de Sohrab Shahid Saless, sorti en 1974 ;
 , film philippin de Katski Flores, sorti en 2007 ;
 , titre original dUne belle fin, film italo-britannique d'Uberto Pasolini, sorti en 2013 ;
 , titre anglais de , thriller argentin de , sorti en 2014.

 Musique 

 Artiste 

 , groupe britannique de rock progressif ;
 , groupe américain d'emo.

 Album 

 , album d', sorti le  ;

 Still Life: American Concert 1981, album des Rolling Stones, sorti le  ;

 , album d'Annie Haslam, sorti en  ;
 , album d'Aqualung, sorti le  ;
 , album des Connells, sorti le  ;
 , album des , sorti le  ;
 , album des Fates Warning, sorti le  ;
 , album de Kevin Morby, sorti le  ;
 , album d'Opeth, sorti le  ;
 , album de , sorti le  ;
 , album de Perry Blake, sorti le  ;
 , album de Van der Graaf Generator, sorti le .
 Still Life, album de Haruka Nakamura, sortie le 24 avril 2020

 Autres 
 Still Life émission radiophonique de 1947, durant l'âge d'or de la radio.
 , pièce de théâtre de Noël Coward, produite en 1936 ;
 , jeu vidéo édité en  ;
 ''''', peinture de Mark Tansey réalisée en 1982.

Voir aussi